Příjmení Kadlec či Kadlecová mělo v roce 2011 v Česku 13 047 osob. Po Praze je nejvíce těchto osob na Českobudějovicku. Podobná příjmení Tkadlec nebo Tkadlecová má 982 osob a je rozšířeno nejvíce na Vsetínsku (255 osob). Tkadlec je řemeslník, který se zabývá tkalcovstvím.

Známí nositelé tohoto příjmení:
 Andrej Kadlec – slovenský fotbalista
 Anton Kadlec (* 1953) – slovenský fotbalista
 Arnold Kadlec (* 1959) – československý hokejista
 Drahomír Kadlec (* 1965) – český hokejista
 Dušan Kadlec (1942–2018) – český malíř žijící v Kanadě
 Eduard Kadlec (1880–1961) – československý generál a jeden z velitelů Československých legií v Rusku
 Jaroslav Kadlec (1911–2004) – český katolický kněz a historik
 Jaroslav Kadlec (malíř) (1928–1975) – český malíř a grafik
 Jaroslav Gonda Kadlec (1914–1989) – český hudební skladatel, dirigent, fagotista a pedagog
 Jiřina Kadlecová (* 1948) – československá pozemní hokejistka
 Jiří Kadlec (1891–1955) – český violoncellista
 Josef Maria Kadlec (1889–1952) – český učitel a čs. diplomat
 Juraj Kadlec (1931–2014) – bývalý slovenský fotbalista, později katolický kněz, misionář
 Karel Kadlec – více osobností, viz rozcestník
 Ladislav Kadlec (1917–1944) – český letec, palubní střelec 311. peruti, štábní rotmistr
 Marie Magdalena Kadlecová – česká spisovatelka
 Marta Kadlecová (* 1944) – československá plavkyně
 Martin Kadlec (* 1988) – český lední hokejista
 Michal Kadlec (rozcestník) – více nositelů
 Milada Kadlecová (* 1940) – česká politička, poslankyně ČNR a PSP za ODS, pracovnice ÚDV
 Milan Kadlec – více nositelů
 Miroslav Kadlec (* 1964) – český fotbalista
 Ondřej Kadlec (1859–1928) – český houslista, dirigent a hudební skladatel
 Petr Kadlec (* 1977) – český hokejista
 Rudolf Kadlec (1889–1959) – český herec a divadelní režisér
 Svatopluk Kadlec (1898–1971) – český překladatel
 Tomáš Kadlec (* 1962) – funkcionář BIS
 Václav Kadlec – více různých osobností, viz rozcestník
 Věra Kadlecová (1913–2002) – česká oftalmoložka
 Vladimír Kadlec – více nositelů
 Vlastimil Kadlec (1935–2020) – český sportovní novinář

jiný význam
 Kadlec a Tkadlec – fiktivní postavy z belgického komiksu Tintinova dobrodružství od výtvarníka Hergého
 Tkadleček – české literární dílo (kolem roku 1400), v němž je písmák přirovnáván k tkalci

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení